Le genre Ixobrychus regroupe neuf espèces d'oiseaux aquatiques appartenant à la famille des Ardeidae. Il s'agit de petits hérons connus sous le nom de blongios.

Liste des espèces 
D'après la classification de référence (version 5.1, 2015) du Congrès ornithologique international (ordre phylogénique) :
 Ixobrychus involucris – Blongios varié
 Ixobrychus exilis – Petit Blongios
 Ixobrychus minutus – Blongios nain
 Ixobrychus dubius – Blongios d'Australie
 Ixobrychus novaezelandiae – Blongios à dos noir
 Ixobrychus sinensis – Blongios de Chine
 Ixobrychus eurhythmus – Blongios de Schrenck
 Ixobrychus cinnamomeus – Blongios cannelle
 Ixobrychus sturmii – Blongios de Sturm

Le Blongios à cou jaune, parfois classé dans ce genre sous le nom Ixobrychus flavicollis (Latham, 1790) est plutôt classé dans le genre Dupetor sous le nom de Dupetor flavicollis.

Une espèce est éteinte :
 Ixobrychus novaezelandiae – Blongios à dos noir

Liens externes 
 
 
 
 
 
 

Ardeidae